48 Stunden steht für:
 Wilsberg: 48 Stunden, deutsche TV-Episode
 48 Stunden bis Acapulco, deutscher Spielfilm von Klaus Lemke (1967)
 Nur 48 Stunden, US-Action-Komödie (1982) von Walter Hill
 48 Stunden Neukölln, Kunstfestival in Berlin
 48 Stunden, eine Berliner Band

Siehe auch:
 Paranoid – 48 Stunden in seiner Gewalt
 Und wieder 48 Stunden